Burbach, commune du département du Bas-Rhin ;
 Burbach, ruisseau du département de la Moselle.

 Burbach, commune du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Burbach, commune du Land de Rhénanie-Palatinat ;
 Burbach, quartier de la ville de Sarrebruck dans le Land de Sarre.